Diverse chiese sono dedicate a San Gemignano o San Gimignano:
La chiesa di San Gimignano ad Arezzo
La chiesa di San Gimignano di Alebbio a Fivizzano
La chiesa di San Gemignano di Moriano a Lucca
La chiesa di San Gemignano a Massa